Мари́-Гала́нт () — остров Карибского моря, расположенный в архипелаге Гваделупа. Мари-Галант по конституции является частью Франции. Остров Мари-Галант имеет территорию площадью 158 км² (61 кв миль), и население — 12 009 жителей в 2006 году по переписи населения (по сравнению с 10 867 жителей в переписи 2016 года). Плотность населения 68,77 чел/км².

История 
С 1648 года колония Франции.

В 1691 году захвачен Британией.

В 1696 году возвращён Франции.

В 1759 году захвачен Британией.

В 1763 году возвращён Франции.

География Гваделупы
Малые Антильские острова